Valtanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1925), général finlandais
 (né en 1952), compétiteur finlandais de voile olympique

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois